Сильные духом (фильм, 1967) — двухсерийный художественный фильм, снятый в 1967 году режиссёром Виктором Георгиевым по одноименному роману Дмитрия Медведева; производство СССР.
 Сильные духом (фильм, 1990) — производство США